Турнир «Skate Canada International 2006» — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2006-2007. Прошёл в городе Виктория канадской провинции Британская Колумбия со 2 по 5 ноября 2006 года на арене «Save-On-Foods Memorial Centre». 

Соревнования проводились в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 

 Результаты на сайте ИСУ
 Официальный сайт

2006 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2006 году
Фигурное катание в сезоне 2006/2007
Международные спортивные соревнования в Виктории (Британская Колумбия)
Ноябрь 2006 года